Antigua e Barbuda
 Saint John's – capitale dello stato
 Canada
 Saint John's – capitale di Terranova e Labrador
 Montserrat
Saint John's – cittadina di Montserrat
 Paesi Bassi
 St. Johns – centro abitato di Saba
 Stati Uniti d'America
 Saint Johns – fiume
 St. Johns – capoluogo della Contea di Apache, Arizona 
 St. Johns – comunità non incorporata della Contea di St. Johns, Florida
 St. Johns – villaggio della Contea di Perry, Illinois
 St. Johns – capoluogo della Contea di Clinton, Michigan

Pagine correlate 
 Saint John
 Diocesi di Saint John's